Заборовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Заборовская волость (Тотемский уезд) — в составе Вологодской губернии, Тотемский уезд
 Заборовская волость (Перемышльский уезд) — в составе Калужской губернии, Перемышльский уезд
 Заборовская волость (Тихвинский уезд) — в составе Новгородской губернии, Тихвинский уезд
 Заборовская волость (Псковский уезд) — в составе Псковской губернии, Псковский уезд
 Заборовская волость (Сызранский уезд) — в составе Симбирской губернии, Сызранский уезд
 Заборовская волость (Вышневолоцкий уезд) — в составе Тверской губернии, Вышневолоцкий уезд